Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Béguinage (en néerlandais Begijnhofstraat) ou encore un autre type de voirie. Cet odonyme a son origine dans l'ancienne présence d'un béguinage. Dans les anciens Pays-Bas méridionaux un béguinage était un groupe de maisonnettes autour d’une église - en enclos généralement fermé - où vivaient des  dames seules (les ‘béguines’) qui vivaient suivant une règle de vie religieuse sans prononcer de vœux de religion. 

Dans la région flamande de Belgique, d'anciens béguinages se sont développés en quartiers résidentiels dont l'odonymie est simplement Begijnhof, sans nom de rue particulier.

en  
Rue du Béguinage, à Ans 
Rue du Béguinage, place du Béguinage, à Bruxelles  ;
Parc du Béguinage (Begijnhofpark), à Courtrai ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Deinze ;
Rue du Béguinage, à Binche  ;
Avenue du Béguinage (Begijnhoflaan), à Gand ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Kraainem ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Lierre ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Lokeren ;
Place du Béguinage, à Mons ;
Rue du Béguinage, à Perwez  ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Puurs ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Renaix ;
Rue du Béguinage, à Wavre  ;
Avenue du Béguinage (Begijnhoflaan), à Termonde ;
Enclos du Béguinage à Tournai ;
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Zemst.

en  
Avenue du Béguinage, à Bondues (avec une ‘allée des Béguines’) ;
Place du Béguinage, à Chanteloup-les-Vignes ;
Rue du Béguinage, à Lille ;
Rue des Béguinages, à Saint-Quentin ;

dans les  
Rue du Béguinage (Begijnhofstraat), à Ruremonde

 

Beguinage
Beguinage, rue du
Beguinage, rue du